Исак — имя, вариант имени Исаак, а также фамилия.

 Исак, Александер (род. 1999) — шведский футболист.
 Исак, Карл Оттович (1891—1955) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного совета СССР.
 Исак, Лидия (род. 1993) — российская и молдавская певица.

См. также 
 Исаак (имя)